Vapushmat (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Vapushmat (Sohn des Priyavrata), ein Sohn des Königs Priyavrata
 Vapushmat (Rishi), ein Rishi des 11. Manvantara
 Vapushmat (Mörder Maruttas), ermordete König Marutta aus der Sonnendynastie, wurde von dessen Enkel Dama getötet